Puchar Serbii w piłce siatkowej mężczyzn (serb. Куп Србије у одбојци за мушкарце) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 2006 r. przez Serbski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Srbije) dla serbskich męskich klubów siatkarskich.

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 

!